Immunofluorescence assay
Industrieverband Fahrzeugbau
 IFA (motorfiets), de motoren van dit bedrijf
International Freedom Alliance, internationale beweging
Internationale van Anarchistische Federaties, ook IFA/IAF, internationale anarchistische organisatie
Noord-Ierse voetbalbond (Irish Football Association)
De religie waarin het Ifa-orakel voorkomt
Internationale Funkausstellung Berlin, een elektronicabeurs in Berlijn
Internationaal Fonetisch Alfabet, ook IPA